Die englische Bezeichnung Rakhine [] ist auch im Deutschen gebräuchlich und steht für:

 eine historische Region bzw. heute eine Verwaltungseinheit in Myanmar, siehe Rakhaing-Staat
 ein in dieser Region beheimatetes Volk, siehe Arakanesen
 Arakanesisch, die Sprache der Arkanesen, eng verwandt mit Birmanisch

Siehe auch:
 Arakan (Begriffsklärung)
 Rakhine United, Fußballverein in Myanmar